Alonzo ist der Künstlername von:
 Alonzo (Rapper), französischer Rapper, auch bekannt als Segnor Alonzo

Alonzo ist der Familienname folgender Personen:
 Alfonso Alonzo Lima, guatemaltekischer Außenminister
 Anne-Marie Alonzo (1951–2005), kanadische Autorin
 Aureo Alonzo († 2014), philippinischer Modedesigner
 Dominique Alonzo (* spätes 19. Jahrhundert), französische Bildhauerin
 Jérôme Alonzo (* 1972), französischer Fußballspieler
 John A. Alonzo (1934–2001), US-amerikanischer Kameramann und Regisseur
 José Víctor Alonzo (* 1959), guatemaltekischer Geher
 Juan Alonzo (* 1911), kubanischer Fußballspieler
 Miguel Alonzo Romero (1887–1964), mexikanischer Botschafter
 Richard Alonzo, US-amerikanischer Maskenbildner
 Santos López Alonzo, Soldat der guatemaltekischen Kaibiles-Spezialeinheit

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alonzo (Illinois), im Iroquois County
 Alonzo (Kentucky), im Allen County
 Alonzo (Louisiana), im Winn Parish – nicht mehr existent
 Alonzo (Mississippi), im Rankin County

Sonstiges:
 Alonzo F Bonsal Wildlife Preserve, Park im Essex County, New Jersey
 Alonzo Weaver Park, Park im Shelby County, Tennessee

Siehe auch:
 Alonso